MT Framework — эксклюзивный игровой движок, созданный для «всех игр Capcom следующего поколения» на PlayStation 3 и Xbox 360 (а затем и на Wii и Nintendo 3DS), в том числе Dead Rising, Lost Planet: Extreme Condition, Devil May Cry 4 и Resident Evil 6. MT можно расшифровать как «многозадачная» (), «метаинструментальная» () и «многоцелевая» (), но на самом деле эта аббревиатура расшифровывается как . Сначала предполагалось пользоваться сторонним движком, но ни один из них не соответствовал требованиям Capcom к производительности и гибкости. Кэйдзи Инафунэ упомянул в интервью 1UP, что ведущий программист разработал MT Framework специально для Dead Rising, Lost Planet: Extreme Condition и Mega Man Legends 3, которые Инафунэ надеялся разрабатывать в течение нескольких лет.
MT Framework 2.0, который был впервые представлен в Lost Planet 2, обеспечивает лучшие визуальные эффекты по сравнению с предшественником.

Игры, использующие MT Framework

Версия 1.0

Версия 2.0

Lite-версия

Мобильная версия

См. также 
 RE Engine

Примечания

Ссылки 
 «Easy to Move to 360»
 «Capcom’s Kobayashi Talks MT Framework, Multi-SKU DMC4 Development»
 «Capcom brings MT Framework to Wii»

Capcom
Игровые движки по алфавиту